Plaats in Indonesië
Kuta Paya (Lembah Sabil), een plaats in het regentschap Aceh Barat Daya van de provincie Atjeh
Kuta Paya (Seunagan), een plaats in het regentschap Nagan Raya van de provincie Atjeh